Jemieliste peut désigner en Pologne :

 Jemieliste, village de la voïvodie de Mazovie
 Jemieliste, village de la voïvodie de Podlachie